Lyka (geslacht), een geslacht van vliesvleugeligen
 917 Lyka, een planetoïde
 Lyka (rivier), een rivier in Rusland